Farre kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Farre (Vejle Kommune) – et ejerlav og en bebyggelse i Give Sogn
 Farre (Favrskov Kommune) – et ejerlav og en bebyggelse i Sporup Sogn, Favrskov Kommune